Mourning Beloveth — ирландская дум/дэт-метал-группа.

История 
Группа Mourning Beloveth была образована зимой 1992 года. Однако первое демо было записано лишь в 1996 году и получило название Burden. В записи принимали участие: Даррен Мор (Darren Moore) — вокал, Фрэнк Брэннан (Frank Brennan) — гитара, Брайан Дэлени (Brian Delaney) — бас, Тим Джонсон (Тim Johnson) — ударные. Демо было записано за восемь часов и состояло всего из двух песен, которые сильно отличаются от сегодняшнего творчества коллектива. Позже бас-гитаристом группы стал Эдриан Балтер, принимавший участие в создание демо, а Брайан Делэни занял место гитариста. В таком составе в 1998 году было записано следующее демо Autumnal Fires. Autumnal Fires представляет собой сорокаминутный шедевр дум/дэт-метала, в котором тяжелые гитары переплетаются с классическим фортепиано, мощный гроул с чистым вокалом. В 1999 году группа совершила тур по Ирландии, продав более 1200 копий Autumnal Fires.

В 2001 году Mourning Beloveth записывают свой дебютный студийный альбом под названием Dust. Музыка стала ещё более тяжелой и меланхоличной и представляет собой смесь старых и новых песен группы. Активное использование как гроула, так и чистого вокала придает музыке особенную оригинальность и атмосферность. Также положительное влияние оказал факт того, что состав группы на протяжении пяти лет остался неизменным.

В марте 2001 Mourning Beloveth провели концертный тур вместе с Cradle of Filth, приобретя немалую популярность у себя на родине.

Зимой 2001 года началась подготовка материала для нового альбома. С 20 апреля по 5 мая 2002 года на Academy studios были записаны шесть песен длительностью свыше 65 минут. Наконец, в декабре на Aftermath Music был выпущен второй по счету альбом «The Sullen Sulcus». В его поддержку Mourning Beloveth совершили свой первый тур по США.
 
В том же году ирландский лейбл Sentinel Records переиздал Dust, изменив оформление альбома и добавив новую песню, не вошедшую в «The Sullen Sulcus», и Forever Lost Emeralds из демо Autumnal Fires. Также был выпущен сплит Mourning Beloveth / Lunar Gate на виниле с единственной композицией «Part 1» тиражом 500 копий.

С 7 по 21 февраля 2003 года в поддержку «The Sullen Sulcus» состоялся европейский тур под названием «The Doomination of Europe», где Mourning Beloveth выступили с такими всемирно известными дэт-дум коллективами, как Morgion и The Prophecy. Помимо родной Ирландии, группы дали концерты в Англии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах. В августе того же года был организован тур по Америке.

Третий альбом, названный «A Murderous Circus», был выпущен в марте 2005 года. Его лимитное издание содержит на втором CD два бонусных и четыре концертных трека, записанных в Гронингене, Нидерланды. Группа сохранила своё уникальное звучание, а песни стали более простыми, длинными и мрачными.

Из-за переезда в Испанию в ноябре 2006 группу покинул бас-гитарист Эдриан Балтер. Его место занял Брендэн Роуч (Brendan Roche).

В октябре 2007 года Mourning Beloveth начали запись своего нового альбома, а 5 мая 2008 был официально выпущен четвертый студийный альбом под названием «A Desease for the Ages» на немецком лейбле Grau Records. В поддержку альбома группа выступила на ирландском D.O.D. Fest, Ferrum Rust Fest в Литве, в Бельгии и Греции. А в 2009 году был осуществлен долгожданный тур «Milestones of Misery» вместе с такими группами, как Longing for Dawn и Mournful Congregation.

31 декабря 2009 Брайан Делэни покинул Mourning Beloveth, и его сменил гитарист другой ирландской дэт-дум-группы Decayor, Поурик Гэллегер (Pauric Gallagher).

Спустя пять лет после релиза альбома «A Disease for the Ages», 22 февраля 2013 года на лейбле Grau Music в формате двойного CD и на двойном виниле вышел новый альбом Mourning Beloveth. Диск получивший название «Formless», был записан с Крисом Филдингом с студии Foel.

Состав 
 Darren Moore - вокал
 Frank Brennan — гитара, вокал
 Timmy Johnson — ударные
 Pauric Gallagher — гитара
 Brendan Roche — бас

Бывшие участники 
 Dermod Smyth — клавишные
 Adrian Butler — бас
 Brian Delaney — гитара

Дискография 
 Burden (demo, 1996)
 Autumnal Fires (demo, 1998)
 Dust (2001)
 The Sullen Sulcus (2002)
 Dust (re-issue, 2002)
 Split with Lunar Gate (2003)
 A Murderous Circus (2005)
 A Disease for the Ages (2008)
 Split with Wreck of the Hesperus (2009)
 Formless (2013)
 Rust and Bone (2015)

Примечания

Ссылки 
 Official Mourning Beloveth website
 
 Mourning Beloveth Vampire-Magazine page

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Метал-группы Ирландии
Дум-метал-группы